Виадук Шаванон () — автомобильный висячий мост во Франции, пересекает долину . Расположен на границе коммун  (департамент Коррез) и  (департамент Пюи-де-Дом). Является частью .

Строительство моста началось в сентябре 1997 года. Возведение пилонов было завершено к июлю 1998 года. С ноября 1998 года по май 1999 года проводилось монтирование центральной несущей балки, с июля 1999 года по октябрь 1999 года — дорожного полотна. Официально открыт для движения президентом Жаком Шираком 3 марта 2000 года.

Общая длина виадука Шаванон составляет 360 м. Длина основного пролёта равна 300 м, таким образом, на данный момент он занимает 101 позицию в рейтинге самых длинных висячих мостов и третью среди самых длинных висячих мостов Франции. Высота пилонов моста равна 77,6 м. Ширина моста составляет 22 м, дорожное полотно вмещает 4 автомобильные полосы. Высота дорожного полотна над водной поверхностью усреднённо составляет около 100 метров. Всего на постройку моста было затрачено 210 млн франков (32 млн евро).

Галерея

Литература 
 Autoroutes du Sud de la France Le Chavanon — A89, Créfab Communication, 2000.
 BONDY, JEAN-PHILIPPE L’autoroute sous l’emprise du paysage, in «Construction moderne», 2000.
 Boyadjian, Guy Le viaduc de Chavanon, in «Travaux», October 2000, n. 768.
 Dublé, Patrick A89. Le viaduc de Chavanon, in «Travaux», January 2001, n. 771.
 IREX Synthèse des travaux du projet national BHP 2000 sur les bétons à hautes performances, Presses de l’Ecole des Ponts et Chaussées, Paris (France), ISBN 285978408X, 2005.
 Montens, Serge Les plus beaux ponts de France, Bonneton, Paris (France), ISBN 2862532754, 2001; pp. 129.
 Montens, Serge Tradition et modernité dans la conception des ouvrages d’art, in «Bulletin annuel de l’AFGC», January 2002, n. 4.
 Montens, Serge Le viaduc de Chavanon sur l’A89 entre Tulle et Ussel en Corrèze, in «Bulletin ponts métalliques», 2002, n. 21.
 Muller, Jean Viaduc de Chavanon, presented at First fib Congress, 13-19.10.2002, Osaka, Japan.

Ссылки 
 
 Информация о виадуке на сайте planete-tp.com
 Описание виадука на сайте HighestBridges.com

Виадуки Франции
Висячие мосты Франции
Мосты департамента Коррез
Мосты департамента Пюи-де-Дом